Chiswick este un district din vestul Londrei, Anglia.

Chiswick se poate referi și la:

 Chiswick, New South Wales, o suburbie a orașului Sydney din Australia
 Chiswick (navă), două nave
 , o vilă palladiană din Chiswick, Londra
 , o editură engleză
 , o casă de discuri engleză care a funcționat în perioada 1975–1983
 Lordul Chiswick, un personaj din sitcomul britanic Blackadder (1983–1989)

Vezi și 
 Chiswick Park (dezambiguizare)
 Cheswick (dezambiguizare)